Га́дсон, Ха́дсон; застар. Гудзо́н () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Вільям Гадсон (1730—1793) — британський ботанік і міколог.
 Генрі Гудзон (1570—1611?) — англійський мореплавець і першовідкривач початку XVII століття.
 Ґері Гадсон (1956) — американський актор.
 Дженніфер Гадсон ( 1981) — американська акторка і співачка.
 Джордж Вернон  Гадсон (1867—1946) — новозеландський ентомолог.
 Ерні Гадсон (1945) — американський актор.
 Кейт Гадсон ( 1979) — американська акторка, а також модель.
 Кетрін Елізабет Гадсон ( 1984) — справжнє ім'я Кеті Перрі, американської співачки і композитора.
 Літтл Гадсон (1919—2009) — американський блюзовий музикант.
 Майк Гадсон (1967) — канадський хокеїст.
 Марта Гадсон (1939) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1960).
 Рок Гадсон (1925—1985) — американський актор кіно і телебачення.
 Сол Гадсон ( 1965) — справжнє ім'я англо-американського гітариста, відомого під іменем «Слеш» ().
 Томас Гадсон (1701—1779) — англійський художник-портретист XVIII століття.

Персонажі 
 Місис Гадсон — літературний персонаж, якого створив Артур Конан Дойл.

Англійські прізвища